Marmottan est un patronyme, notamment porté par :
 Anémone Marmottan (1988–), skieuse française ;
Henri Marmottan (1832–1914), homme politique français, frère de Jules Marmottan ;
 Jules Marmottan (1829–1883), homme politique et industriel français ;
 Paul Marmottan (1856–1932), fils de Jules Marmottan. Historien de l'art et mécène, il légua à l'Académie des beaux-arts ses collections d'œuvres d'art, son hôtel particulier du e arrondissement de Paris et sa villégiature de Boulogne-Billancourt, aujourd'hui respectivement le musée Marmottan-Monet et la bibliothèque Marmottan.

Il peut également être accolé au nom d'établissements :
 la bibliothèque Marmottan à Boulogne-Billancourt, consacrée au Premier Empire ;
 l’hôpital Marmottan dans le e arrondissement de Paris Paris, également nommé centre médical Marmottan ;
 le musée Marmottan-Monet dans le e arrondissement de Paris.